Алекса́ндр Алекса́ндрович Ковале́нко:
 Коваленко, Александр Александрович (1976—2010) — украинский футболист, арбитр.
 Коваленко, Александр Александрович (род. 1986) — российский гребец-каноист.